По́бла-де-Сегур (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пальярс-Хусса. Занимает площадь 33,59 км². Население — 3266 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Кастеллаваццо (Италия)
  Ле-Фусре (Франция)

Известные уроженцы и жители 
 Боррель, Жозеп — испанский политик, с 2004 по 2007 — председатель Европейского парламента.
 Пуйоль, Карлес — испанский футболист, капитан «Барселоны». Один из лучших защитников в Испании.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Página del Museo dels Raiers

Муниципалитеты Льейды